La dynastie des Battiades est une dynastie qui a régné sur la colonie grecque de Cyrène, en Libye, entre le VII et le V siècles av. J.-C.

Elle doit son nom à son premier roi, Battos I, venu de Théra (Santorin) pour fonder Cyrène vers 630 av. J.-C.. Il semble cependant que le vrai nom du fondateur était Aristotélès et que Battos était à l'origine un titre royal en Libye.

Son huitième et dernier représentant est Arcésilas IV, assassiné vers 440 av. J.-C.. Un régime démocratique se met alors en place à Cyrène.

Liste des rois de Cyrène de la dynastie des Battiades 

 Battos I ou Aristotélès
 Arcésilas I
 Battos II
 Arcésilas II
 Battos III
 Arcésilas III
 Battos IV
 Arcésilas IV

Notes et références

Bibliographie 
 François Chamoux, Cyrène sous la monarchie des Battiades (« Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome », 177), Paris, De Boccard, 1953, 480 p., 28 pl.

Généalogie princière
Roi de Cyrène